Česká Ves (deutsch Böhmischdorf) ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Česká Ves, Gemeinde im Okres Jeseník
 Česká Ves, Ortsteil von Jablonné v Podještědí, Okres Liberec
 Česká Ves, Ortsteil von Město Albrechtice, Okres Bruntál
 Česká Ves (Lesná), Ansiedlung in Lesná u Tachova, Okres Tachov
 Česká Ves, Ortslage von Odry, Okres Nový Jičín

Siehe auch
 Czeska Wieś, Dorf in Polen